Список событий в авиации в 2005 году:

События 
 14 сентября — первый патрульный полёт созданного по заданию Правительства Москвы двухместного дирижабля Au-12M. Полёт проходил над Московской кольцевой дорогой.
 27 декабря — первый полёт первого серийного образца вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник».

Без точной даты 
 Первый полёт российского беспилотного вертолёта Zala 421-02.
 Первый полёт грузинского административного самолёта ТАМ-Jet.
 Первый полёт самолёта Hauker 4000.

Рекорды, перелёты 
 14 мая — лётчик-испытатель фирмы Eurocopter Дидье Дельсаль (Didier Delsalle) успешно посадил вертолёт AS350 Экьюрель на вершину горы Эверест (8850 метров). Это был первый случай подобной посадки.

Персоны

См. также

Примечания